The Embrace That Smothers — общее название серии песен, написанных Mарком Янсеном при участии Симоны Симонс, Ада Слюйтера, Коена Янссена и Ива Хутса. Песни звучат в трёх альбомах групп After Forever и Epica: Prison of Desire (After Forever), The Phantom Agony и The Divine Conspiracy (Epica).

Тематика этой серии песен — опасность организованной религии, однако она не носит антирелигиозный характер. Тексты песен написаны как на английском языке, так и на латыни (в основном — молитвы)

Первые четыре песни вошли в альбом Prison of Desire группы After Forever. Следующий их альбом Decipher не содержит песен из этой серии. После этого альбома Марк Янсен уволился из After Forever, но продолжил The Embrace That Smothers в своём новом симфоник-метал-проекте — Epica. Следующие три части серии выпущены на дебютном альбоме Epica — The Phantom Agony. В 2007 году на альбоме The Divine Conspiracy были выпущены последние три песни в серии.

Список песен

Похожие песни 
Существуют две песни в репертуаре Epica, название которых ссылается на «объятие» в названии: «Adyta — The Neverending Embrace» (The Phantom Agony) и «La‘petach Chatat Rovetz — The Last Embrace» (The Divine Conspiracy). Несмотря на отсылку, песни официально не входят в серию The Embrace That Smothers. Тем не менее «La‘petach Chatat Rovetz» является вступлением к VII части The Embrace That Smothers — «Death of a Dream», а «Adyta» — к песне «Sensorium».

Также существует версия песни «Living a Lie», текст которой написан Симоной Симонс специально для шоу The Classical Conspiracy, но официально песня не входит в серию The Embrace That Smothers.

См. также 
 Epica
 After Forever
 Марк Янсен

Ссылки 
 Официальный сайт Epica (дискография)

Epica
After Forever